Ральф де Кромвель (; около 1403 — 4 января 1455) — английский аристократ, 3-й барон Кромвель с 1417 года.

Биография 
Ральф Кромвель родился примерно в 1403 году в семье 2-го барона Кромвеля того же имени и его жены Джоан (о её происхождении ничего не известно). После смерти отца в 1417 году Ральф-младший номинально унаследовал семейные владения и титул. В 1422 году он занял место в Тайном совете, в 1433—1443 годах занимал должность лорда-казначея. Во внутриполитической борьбе Кромвель занимал сторону Ричарда Йоркского. До 4 июля 1424 года барон женился на Маргарет Дейнкур, дочери Джона Дейнкура, 4-го барона Дейнкура, и Джоан де Грей. Этот брак остался бездетным, так что после смерти Кромвеля в 1455 году его владения и титул отошли племяннице — Мод Стэнхоуп.

</center>

Примечания

Литература 
 

Ральф
Родившиеся в 1400-е годы
203
Бароны Англии XV века
Члены Тайного совета Англии